Binder (kleding), een kledingstuk dat de borsten plat duwt
 Boekbinder, een persoon die boeken inbindt
 Bronsbeeldgieterij Binder B.V., een Nederlands bedrijf
 Zelfbinder, een landbouwwerktuig
 Binder (oudnl.), een kuiper.

Personen 
Jack Binder (1902-1986), Amerikaans stripauteur
Otto Binder (1911-1974), Amerikaans schrijver
Franz Binder, Oostenrijks voetballer en trainer
Hans Binder, Oostenrijks Formule 1-coureur
 Marianne Binder-Keller (1958-), Zwitserse politica
Max Binder, Duits politicus

Zie ook 
 Binden (doorverwijspagina)